Ремзекк-ам-Неккар () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Людвигсбург. Население составляет 23 355 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,82 км². Официальный код — 08 1 18 081.

Город подразделяется на 6 городских районов.

10 июня 1839 года в городке Ремзекк-ам-Неккар родился Лудвиг Холстеин-Ледреборг, который по сей день является единственным премьер-министром в истории Дании, который исповедовал католическую веру.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга